Rafael José Antonio García Miró George (Lima, 5 de agosto de 1954) es un pintor y artista plástico peruano.

Biografía 
Hijo de Pedro Manuel García Miró Elguera y de Suzanne George Houghlan. Es bisnieto de Federico Elguera Seminario, quien fue alcalde de Lima.

Inició sus estudios de dibujo en el Atelier de Cristina Gálvez; luego ingresó a la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú para estudiar Artes Plásticas.

Obtuvo una beca para estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid; sin embargo, se mudó a Francia por las constantes revueltas hechas por ETA.

Ingresó a la Escuela de Bellas Artes de París, en dónde estudió arte y escultura. En la escuela trabajó en los talleres de pintura, grabados, litografía y mosaico; que luego aplicaría en su carrera.

En 1977 realizó su primera exposición individual en el Centre Chaillot Galliera en París, en dónde conoció al coleccionador de arte y mecenas, Barón Luc de Seguin des Hons; quien le brindó su apoyo para que siga con sus trabajos.

En 1978 expuso en el Salón de Otoño del Gran Palacio de París. Luego de ello ha participado en exposiciones como la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Nueva York, la Bienal de São Paulo. 

Ha recibido los premios de la Exposición Internacional de Luxemburgo (1979), de la Exposición de Deauville (1980) y de la Bienal de Nueva York (1980). 

En el 2008 fue distinguido como por el gobierno francés como Caballero de la  Orden de las Artes y las Letras.

Parte de su obra se encuentra como exposición permanente del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo de Santa Marta, Colombia.

Vida privada 
Se casó con Adriana Pardo Maldonado, con quien tuvo 2 hijos: Santiago y Alma García Miró Pardo. Luego, con Maricarmen Santillana tuvo a su tercera hija, la modelo y exchica reality Alondra García Miró Santillana.

Exposiciones

Individuales 
1977: Centre Chaillot Gailliera, París, Francia.
1979: Instituto de Cooperación Iberoamericana, Barcelona.
1987: Galeria Anna Maria Niemeyer, Río de Janeiro
1990: Gallery Captiva Island, Florida.
1990: Forum des Halles, París
1995: Gallery The Proud Heron, Sanibel, Florida
1996: Toucan Resort Art Gallery, Fort Myers, Florida
1998: "Pintemos juntos", Fundación de Osma, Lima
2002: Shirley Allen Gallery, Naples, Florida.
2003: Boulevard D’Ondines, Galería Yacht Club de Ancón, Lima.
2006: Galerie Malletz Rue Du Petit Pont, París
2007: Societè  Generale Avenue Kleber, París
2007: Galerie Etienne De Causans Rue de Seine, París.
2008: Galerie Etienne De Causans Rue de Seine, París
2008: Galerie Victoire “Chateau De La Messardiere”, Saint-Tropez 
2008: Galerie MonaLisa,  Rue De Varenne, París
2009: Salon du Perou, Hotel Napoleón, París 
2010: "Campanas Verdes - La biodiversidad en el arte", Palacio de Naciones Unidas, Ginebra
2010: “Homenaje a Jorge Chávez  por el centenario del cruce de los Alpes, Ciudad de Brig, Suiza.
2011: “Papillon”, Galerie Orenda Rue De Vernouil, París
2012: "Corps et Âme" (Cuerpo y alma), Lima
2015: "El mundo en nuestras manos". París.
2017: Exposición de esculturas en el Ayuntamiento del VIII Distrito de París

Colectivas 
1978: Salón de Otoño, París
1979: Bienal Internacional de Arte Contemporáneo, Nueva York,
1987: Bienal Internacional de Cuenca, Ecuador.
1987: Bienal de São Paulo, Brasil.
1992: Centenario de las Fiestas Modernistas, Sitges, Barcelona
1984 a 2005: Noche de Arte, Embajada de Estados Unidos en Perú.
2006: Noche de arte del Museo de la Nación, Lima, Perú

Genealogía

Referencias

Enlaces externos 
 Rafael García Miró CDAPC
 Información de Perú.com

Nacidos en Lima
Rafael
Pintores de Perú del siglo XX
Pintores de Perú del siglo XXI
Familia Miró Quesada
Emigrantes peruanos hacia Francia